Der HC Dinamo Kasan ist ein 1981 von Studenten des Kasan Chemietechnischen Instituts unter dem Namen Idel gegründeter russischer Hockey-Club aus der Millionenstadt Kasan. Seit 1991 spielt der Verein in der höchsten russischen Liga. 2000 schloss sich Idel der Sportvereinigung Dinamo an und nahm seinigen heutigen Namen an. Neben dem nationalen Pokalsieg 2001 gelang Dinamo sechs russischer Meisterschaften in Folge von 2003 bis 2008.

Der in Blau-Weiß spielende Verein überstand in der Euro Hockey League 2008/2009 nach einer Niederlage gegen den englischen Cannock HC und einem Sieg über AHTC Wien die Vorrunde, schied im Achtelfinale aber gegen den niederländischen HGC Wassenaar mit 1:6 deutlich aus. In der Saison 2008/2009 verlor der Club in der Euro Hockey League beide Vorrundenspiele gegen Cannock und dem HC Bloemendaal.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Kasan
Sport (Kasan)
Organisation (Kasan)
Gegründet 1981
Kasan, HC Dinamo